El Jazmin kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jazmin, Zacatecas, Mazapil, 
 El Jazmín, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 El Jazmín, Michoacán de Ocampo, 
 El Jazmín, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar